

Patronyme 

 Benjamin Meggot Forster (1764-1829), naturaliste britannique ;
 Clive Forster-Cooper (1880-1947), zoologiste britannique ;
 Edmund Forster (1878-1933), psychiatre et neurologue allemand ;
 Edward Forster (1765-1849), botaniste britannique ;
 Edward Morgan Forster (1879-1970), écrivain britannique ;
 Ernst Joachim Förster (1800-1885) , historien de l'art allemand ;
 François Forster (1790-1872), graveur français ;
 Fraser Forster (1988-), footballeur britannique ;
 Friedrich Christoph Förster (1791-1868), historien et poète allemand ;
 Géo Forster (1898-1968), acteur français ;
 Georg Forster (1754-1794), botaniste et artiste polonais d'origine allemande, fils de Johann Reinhold Forster ;
 Georg Forster (1510-1568), compositeur et éditeur de musique allemand de la Renaissance ; 
 George Forster (mort en 1803), meurtrier britannique ;
 George Forster (17??-1792), voyageur britannique ;
 Hannah Forster (1893-1966), femme d'affaires et femme politique gambienne ;
 
 Hugh Oakeley Arnold-Forster (1855 -1909) homme politique britannique ;
 Johann Reinhold Forster (1729-1798), naturaliste polonais d'origine allemande ;
 John Forster (1812-1876), ami et biographe de Charles Dickens ;
 John Cooper Forster (1824-1886), chirurgien britannique ;
 Kira Renee Forster (1986-), catcheuse canadienne ;
 Marc Forster (1969-) réalisateur et scénariste suisse ;
 Margaret Forster (1938-2016), romancière britannique ;
  (1934-), bobeur suisse ;
 Sir Martin Onslow Forster (1872-1945), chimiste britannique ;
 Paul Irwin Forster (1961-), botaniste australien ;
 Raymond Robert Forster (1922-2000), zoologiste néo-zélandais ;
 Richard Forster (1940-), photographe suisse ;
 Robert Forster (1941-2019), acteur américain ;
 Robert Forster (né en 1957), musicien australien, cofondateur du groupe The Go-Betweens ;
 Sarah Forster (née en 1993), joueuse de hockey sur glace suisse ;
 Thomas Forster (1683-1738), propriétaire terrien et homme politique conservateur ;
 Thomas Furly Forster (1761-1825), botaniste britannique ;
 Thomas Ignatius Maria Forster (1789-1860), astronome et naturaliste britannique ;
 Walter Forster (1910-1986), entomologiste allemand ;
 William Edward Forster (1818–1886), industriel et homme politique britannique.

Toponyme 

 Forster, une ville de l'est de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie.

Voir aussi 
 Forster Virginal Book
 
 
 
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais